Lowburn steht für

 einen Ort in Neuseeland, siehe Lowburn (Neuseeland)
 eine finnische Stoner-Doom- und Hard-Rock-Band, siehe Lowburn (Band)